Der Rajon Lyman (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Odessa im Süden der Ukraine, das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Dobroslaw.

Geographie 
Der Rajon lag im Osten der Oblast Odessa, er grenzte im Norden an den Rajon Beresiwka, im Osten an den Rajon Beresan (in der Oblast Mykolajiw), im Süden an das Schwarze Meer, im Südwesten an die Stadt Odessa, im Westen an den Rajon Biljajiwka sowie im Nordwesten an den Rajon Iwaniwka.
Das ehemalige Rajonsgebiet ist im Osten durch den Tylihul-Liman und im Westen durch den Kujalnyk-Liman begrenzt, durch das Gebiet fließt der Malyj Adschalyk (Малий Аджалик). Das Gebiet ist eher flach mit Höhenlagen zwischen 0 und 100 Metern (höchste Erhebung 102 Meter) und wird durch das Schwarzmeertiefland geprägt.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923 unter dem Namen Rajon Antono-Kodynzewe, nach der Umbenennung des namensgebenden Rajonszentrums in Kominterniwske im Jahre 1935 erfolgte auch die Umbenennung des Rajons in Rajon Kominterniwske (Комінтернівський район/Kominterniwskyj rajon) am 7. August 1935, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine. Im Rahmen der Dekommunisierung in der Ukraine wurde der Rajon am 14. Juli 2016 in Anlehnung an die vielen Limane am Ufer des Schwarzen Meeres in Rajon Lyman umbenannt.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Odessa sowie kleineren Teilen an den Rajon Beresiwka.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in drei Siedlungsratsgemeinden, 18 Landratsgemeinden sowie 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 3 Siedlungen städtischen Typs
 60 Dörfer
 3 Ansiedlungen

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Lyman
Rajon Odessa
Aufgelöst 2020